Фусах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код  —  80213.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Блум по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 24 мест.

 АПС занимает 12 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 другие: 5 мест.

Примечания 

Общины Форарльберга